Alsónémedi, nagyközség Pest megyében
 Kisnémedi, község  Pest megyében
 Tolnanémedi, község Tolna megyében